Nereis neozealanica är en ringmaskart som beskrevs av Knox 1951. Nereis neozealanica ingår i släktet Nereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
neozealanica